

Musica 
 Die Sonne Satan – progetto musicale dark ambient italiano
 Kalte Sonne – album del gruppo Zeraphine pubblicato nel 2002
 Sonne – singolo dei Rammstein pubblicato nel 2001
 Sonne Hagal – gruppo musicale neofolk tedesco

Persone 
 Jørgen Sonne – pittore danese

Altro 
 Capri Sonne – squadra maschile belga di ciclismo su strada
 Nebel und Sonne – film muto del 1916 scritto, prodotto e diretto da Joe May